Akronymet IAF kan henvise til flere artikler:

 Israeli Air Force – Israels luftvåben
 International Astronautical Federation – en international rumorganisation